Натуральне число 1870
 1870 рік до нашої ери
 1870 рік нашої ери